Alocodontulum (Алокодонтулум — „избраздани зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Alocodontulum atopum је била фосоријални сисар који је по својој грађи костура наликовао на представнике реда Cingulata. Ова врста је имала робусну грађу тијела и дуги реп. Предњи удови су били прилагођени за копање земље. Врста Alocodontulum atopum је у просјеку тежила од 1 до 2 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врста Alocodontulum atopum је настањивала плавне равнице и копнене екосистеме Сјеверне Америке.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Alocodontulum.

Временска распрострањенст рода Alocodontulum унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке